Beauty and the Beat! est un album de Peggy Lee sorti en 1959.
Beauty and the Beat est un album des Go-Go's sorti en 1981.
Beauty and the Beat est un album d'Edan Portnoy sorti en 2005.